3 miejscowości w Polsce: 
 Dobieszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Dobieszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska 
 Dobieszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

1 jezioro:
 Dobieszewo – jezioro w północno-zachodniej Polsce, na Wysoczyźnie Łobeskiej, położone w woj. zachodniopomorskim